La  est l'une des vingt-cinq circonscriptions législatives du Japon que compte la préfecture métropolitaine de Tokyo. Cette circonscription comptait  électeurs en date du .

Description géographique 

La troisième circonscription de Tōkyō regroupe la quasi-totalité de l'arrondissement spécial de Shinagawa, le nord d'Ōta, les bourgs d'Ōshima et de Hachijō, ainsi que les villages de Miyake et d'Ogasawara.

Députés

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Chambre des représentants du Japon

Circonscription législative au Japon